Прхово је насеље у Србији у општини Пећинци у Сремском округу. Према попису из 2011. било је 784 становника.

Историја 

Први помени о Прхову датирају још из 1403. године. Подаци су штури и оскудни, а сигурно се зна да је село почетком 18. века припадало земунском властелинству. После укидања властелинства 1767. прелази под управу Војне границе. 1738. године у селу се појавила куга, која је однела 180 живота. Између два рата, село је у саставу среза Рума.

Овде се налази Српска православна црква Светог Николе у Прхову.

Демографија 
У насељу Прхово живи 651 пунолетни становник, а просечна старост становништва износи 40,2 година (38,4 код мушкараца и 41,8 код жена). У насељу има 256 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 3,18.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године), а у последња три пописа, примећен је пораст у броју становника.

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Насељена места у Пећинцима
Насељена места у Војводини
Википројект географија/Насеља у Србији